Maison Sager, résidence du Premier ministre suédois

Patronyme 
 Carole Bayer Sager, auteure-compositrice-interprète américaine
 Gareth Sager, guitariste, clavier, auteur compositeur
 Isaline Sager-Weider, joueuse française de volley-ball
 Ruth Sager, généticienne américaine

Homonymie de patronyme